A Amazônia Azul ou território marítimo brasileiro é a zona econômica exclusiva (ZEE) do Brasil, cuja área corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados - equivalente à superfície da floresta Amazônica. A área poderá ser ampliada para 4,4 milhões de quilômetros quadrados em face da reivindicação brasileira perante a Comissão de Limites das Nações Unidas. É proposto prolongar a plataforma continental do Brasil em 900 mil quilômetros quadrados de solo e subsolo marinhos, que o país poderá explorar. Com o prolongamento, a zona passará a ser mais contígua, incluindo as áreas dos arquipélagos brasileiros no Atlântico Sul. A região com a maior Amazônia Azul é o Nordeste, devido a existência de várias ilhas que se encontram bem espaçadas uma das outras em zona marinha contígua (a ilha da Trindade está excessivamente distante da costa para o mesmo ocorrer).

Esta região possui muitas riquezas e potencial de uso econômico de diversos tipos:

 pesca, devido à enorme diversidade de espécies marítimas que residem nesta região.
 minerais metálicos e outros recursos minerais no subsolo marinho;
 enorme biodiversidade de espécies marítimas que residem nesta região.
 petróleo, como o encontrado na Bacia de Campos e no pré-sal (Bacia de Campos, Bacia de Santos e Bacia do Espírito Santo - a prospecção nestas áreas já corresponde a dois milhões de barris de petróleo por dia, 90% da atual produção brasileira);
 aproveitamento de energia maremotriz e energia eólica em alto-mar ou offshore.

História 
Com a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) em 1995, e de acordo com as suas disposições, pelas quais rochedos sem ocupação humana permanente não dão direito ao estabelecimento de uma Zona Econômica Exclusiva, visando explorar, conservar e gerir os recursos da região, o Brasil - que já ocupava o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, passou a ocupar também o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Esta decisão elevou-os à condição de arquipélago, permitindo ao país ampliar a sua ZEE em 450 mil quilômetros quadrados, uma superfície equivalente ao estado brasileiro da Bahia.

Ver também 
 Litoral do Brasil
 Zona econômica exclusiva
 Mar territorial
 Ilhas oceânicas do Brasil

Ligações externas 
 AMAZÔNIA AZUL: a fronteira brasileira no mar
 BAÍA DE TODOS OS SANTOS é declarada como sede da AMAZÔNIA AZUL

Fronteiras do Brasil
Geopolítica do Brasil
Zonas econômicas exclusivas
Marinha do Brasil